El Grand Prix de Stuttgart 2018, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 d'abril de 2018 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018